Martin Jakš (1986) – fondista ceco
Pauli Jaks (1972) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero
Peter Jaks (1966-2011) – hockeista su ghiaccio, dirigente sportivo e commentatore sportivo svizzero, fratello di Pauli